Кислоро́д:
 Кислород (химический элемент)
 Кислород (аллотропная модификация) O2